Jan Daneček (né le  à Havířov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Formé au HC Oceláři Třinec, il est choisi en 2004 au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Tigres de Victoriaville en , en . Il part jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le , il est échangé aux Cataractes de Shawinigan en retour de Dave Nolin, un choix de  en 2006 et un choix de  en 2007. En 2006, il passe professionnel dans l'Extraliga avec son club formateur de Třinec. À la suite de cette saison, il joue en 1. Liga avec le HC Havířov.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque en sélections jeunes. En 2004, la sélection remporte la médaille de bronze au championnat du monde moins de 18 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 66|| 22|| 17|| 39|| 28|| 7|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2005-2006|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 40|| 17|| 24|| 41|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 ||  Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 14|| 8|| 9|| 17|| 10|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
|2006-2007|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 40|| 0|| 3|| 3|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007|| HC Havířov|| 1. Liga|| 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| HK Jestřábi Prostějov|| 1. Liga|| 7|| 2|| 0|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Havířov|| 1. Liga|| 34|| 7|| 9|| 16|| 26|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| HC Havířov|| 1. Liga|| 22|| 2|| 3|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Sumperk || 1. Liga|| 23|| 1|| 3|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Havířov|| 2. Liga|| 11|| 6|| 5|| 11|| 8|| 3|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2011-2012|| HC Havířov|| 2. Liga|| 36|| 17|| 11|| 28|| 53|| 12|| 8|| 9|| 17|| 4
|-
| 2012-2013|| HC Havířov|| 2. Liga|| 29|| 10|| 13|| 23|| 10|| 5|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Havířov|| 1. Liga|| 43|| 11|| 14|| 25|| 22|| 4|| 0|| 1||1 || 2
|-
| 2014-2015|| HC Havířov|| 1. Liga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga|| 29|| 14|| 18|| 32|| 22|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga || 41 || 23 || 22 || 45 || 40 || 5 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 2016-2017 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga || 35 || 21 || 25 || 46 || 16 || 5 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2017-2018 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga || 38 || 15 || 20 || 35 || 30 ||5 ||3 ||3 ||6 || 2
|-
| 2018-2019 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga || 37|| 11|| 13|| 24|| 14|| 10|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 2019-2020 || Sheffield Steeldogs || NIHL || 43|| 23|| 7|| 30|| 32|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || République tchèque moins de 18 ans|| Championnat du monde moins de 18 ans ||7||2||0||2||2||  Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1986
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du TH Unia Oświęcim
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Havířov
Naissance en Tchécoslovaquie